Mala Erpenja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Krapinske Toplice, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 751 stanovnika te 212 obiteljskih kućanstava.

Vidi
Velika Erpenja

Izvori 

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji